Diez de Agosto oder 10 de Agosto (span. für „10. August“) steht für:

 Diez de Agosto (Manabí), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliche Gemeinde“) im Kanton Pedernales der ecuadorianischen Provinz Manabí
 Diez de Agosto (Pastaza), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliche Gemeinde“) im Kanton Pastaza der ecuadorianischen Provinz Pastaza
 10 de Agosto (Sucumbíos), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliche Gemeinde“) im Kanton Lago Agrio der ecuadorianischen Provinz Sucumbíos